

Patronyme

 Félix Liouville (1803-1860), avocat français, bâtonnier de Paris ;
 Joseph Liouville (1809-1882), son frère, mathématicien français ;
 Frantz Liouville (1833-1901), compositeur français ;
 Henri Liouville (1837-1887), médecin et homme politique français ;
 Roger Liouville (1856-1930), ingénieur militaire français ;
 Félix Liouville (1859-1947), avocat et homme politique français ;
 Jacques Liouville (1879-1960), naturaliste et explorateur français.

Toponyme

 Liouville, ancienne commune française de la Meuse ;
 Liouville, cratère météoritique de la face visible de la Lune.